

Geografia

Karlstadt, oggi Karlovac – città nella regione di Karlovac

Karlstadt – città della Germania, in Baviera
 Karlstadt, oggi Carlstadt – quartiere della città di Düsseldorf

Persone 
 Andreas Bodenstein von Karlstadt, noto in italiano come Andrea Carlostadio – teologo e riformatore tedesco
Liesl Karlstadt – attrice tedesca

Pagine correlate 
Carlstadt
Karlstad